Gravier ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Gravier (1881–1923), französischer Degenfechter 
 Charles Gravier, comte de Vergennes (1717–1787), französischer Staatsmann 
 Charles Joseph Gravier (1865–1937), französischer Zoologe
 Claire Élisabeth Jeanne Gravier de Vergennes, comtesse de Rémusat (1780–1821), französische Hofdame
 Laurent Gravier († 1717), französischer Altertumsforscher

Sonstiges:
 Gravier Peaks, Gebirge im Grahamland, Antarktika